Visočani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Dubrovačko primorje, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 130 stanovnika te 37 obiteljskih kućanstava 2001. godine.

Izvori 

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji